Некрасов, Александр:
 
 Некрасов, Александр Максимович (род. 1998) — российский футболист.
 Некрасов, Александр Михайлович (1874—после 1917) — русский военачальник, генерал-майор.
 Некрасов, Александр Николаевич (род. 1963) — российский политический деятель, предприниматель.
 Некрасов, Александр Петрович (1927—2007) — художник-реставратор.
 Некрасов, Александр Семёнович (1929—2011) — экономист, советник РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии имени Г. М. Кржижановского.
 Некрасов, Александр Степанович (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 См. также 
 Некрасов — фамилия.

 Примечания